У́льман, або У́лльманн, або У́льманн () — прізвище німецького походження. Відомі носії:

 Віктор Ульман (; 1898—1944) — австрійський і чеський композитор єврейського походження.
 Вольфґанґ Ульманн (; 1935) — німецький шахіст, гросмейстер (1956).
 Джеффрі Ульман (; 1942) — американський дослідник в галузі інформаційних технологій.
 Крістоф Улльманн (; 1983) — німецький хокеїст, центральний нападник.
 Лів Ульман (; 1938) — норвезька акторка.
 Норм Ульман (; 1935) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.
 Ріккі Ульман (; 1986) — американський актор.
 Ульман Едуард Анатолійович (нар. 1973) — російський військовослужбовець. Капітан спецназу Головного розвідувального управління.

Див. також 
 Шоу Трейсі Ульман
 Ульманіт

Німецькі прізвища